A Phenom a következőkre utalhat:
AMD Phenom, az Advanced Micro Devices vállalat 2007-től gyártott processzora
Lásd még: AMD Phenom mikroprocesszorok listája
Phenom 100, az Embraer repülőgépgyár könnyű, sugárhajtású üzleti repülőgépe
Phenomenon, az amerikai NBC televíziós csatornán 2007–2008-ban sugárzott tehetségkutató műsor